Ел Саусе и ла Палма има више значења:

 Ел Саусе и ла Палма, Хуан Алдана (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саусе и ла Палма, Блокера (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Саусе и ла Палма (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Саусе и ла Палма (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Саусе и ла Палма (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику